«Представь нас вместе» () — романтическая комедия 2005 года режиссёра Ола Паркера.

Сюжет 
Фильм начинается с дня свадьбы Рэйчел (Пайпер Перабо) и Хека (Мэттью Гуд). Люси (Лина Хиди) держит цветочный магазин и привозит на свадьбу заказанные букеты. Перед свадебной церемонией Люси знакомится с Хеком, с Купером (Даррен Бойд) — другом Хека и его шафером на свадьбе, и с Ге (Бу Джексон) — младшей сестрой Рэйчел.  Люси уходит из церкви до начала церемонии, но по пути случайно встречается взглядом с Рэйчел, которую отец (Энтони Хэд) ведет под венец. На свадебной вечеринке Рэйчел и Люси знакомятся. Люси помогает Рэйчел достать обручальное кольцо, которое та уронила в чашу с пуншем.

Спустя некоторое время Люси вместе с Купером приглашают на ужин в дом молодоженов, в надежде что Купер, старый холостяк, сможет поближе познакомиться с девушкой. Но Люси обескураживает Хека, сообщив ему, что она лесбиянка. Купера же это нисколько не смущает и он не теряет надежды на близость с Люси.

Рэйчел чувствует сильную симпатию к Люси, которая возникла с самого первого взгляда. Один из вечеров, когда Хек оказывается занят по работе, они проводят вместе, посетив сначала футбольный матч, а потом зал танцевальных автоматов. В конце вечера Люси провожает Рэйчел до дома, и та, захваченная чувствами, хочет поцеловать её, но останавливает себя в последнее мгновение.

Следующие несколько дней Рэйчел старается остановить растущее влечение к Люси. Люси также не хочет разрушать союз молодоженов. В сильном эмоциональном напряжении Рэйчел приходит в магазин Люси и объявляет ей, что между ними не должно ничего быть и больше им лучше не встречаться. Люси не возражает. Рэйчел стремительно уходит, но тут же возвращается и, не в силах себя сдержать, целует Люси. Их ласки прерывает приход в магазин Хека, который зашёл, чтобы купить для Рэйчел цветы. Хек чувствует, что с женой что-то происходит и считает, что всему причина он сам. Рэйчел, находясь в задней части магазина, слышит слова Хека. Когда он уходит, Рэйчел убегает от Люси, решив, что их отношения должны закончиться. Люси понимает её и прощается.

Дома Рэйчел признается Хеку, что последнее время она была влюблена в другого человека. Но теперь она порвала с этим и хочет, чтобы ничто не мешало их счастью. Хек рассказывает об этом Куперу. Тот догадывается, что «другим человеком» является именно Люси и гневно обвиняет её в разрушении семьи друга. Люси же не желает ничего разрушать и решает уехать.

У Рэйчел тем временем наступает день рождения, который она отмечает вместе с Хеком у своих родителей. Во время празднования Ге рассказывает всем, что Люси собралась в поездку. Хек замечает реакцию жены на эту новость и понимает, что Рэйчел все ещё влюблена. Он, не желая быть «вторым номером» и жить во лжи, говорит Рэйчел, что им надо расстаться, после чего уходит.

Рэйчел признается родителям, что влюблена в другого человека, в женщину. Отец поддерживает её и сам решает отвезти в магазин к Люси. Мать решает отправиться с ними. Но там они узнают, что Люси уже уехала. Они бросаются её догонять. Застряв в пробке, Рэйчел забирается на крышу машины и во весь голос зовет Люси. Сидя в такси, Люси слышит голос Рэйчел и выбегает к ней. Встретившись посреди улицы среди столпившихся машин, девушки обнимаются и целуются.

В ролях

Факты 
 Актрисы Пайпер Перабо и Лина Хиди уже играли персонажей с гомосексуальной ориентацией. Пайпер Перабо сыграла Полли в фильме «Вас не догонят» (2001), а Лина Хиди — Бланш в «Одержимости» (2002). В жизни актрисы являются близкими подругами.

Примечания

Ссылки 
  
  
  
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы Германии 2005 года
Фильмы Ола Паркера
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Кинокомедии 2005 года
Романтические кинокомедии Великобритании
Романтические кинокомедии Германии
Трагикомедийные фильмы Великобритании
Трагикомедийные фильмы Германии
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на тематику женской бисексуальности
Фильмы на лесбийскую тематику
Фильмы про свадьбу
Фильмы о Лондоне
Фильмы Focus Features
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы BBC Film